Ez a lista Azerbajdzsán vasúti járműveit tartalmazza

Források
 

Azerbajdzsán vasúti közlekedése